Een andere naam voor Palmyra
Tadmur (stad)
Tadmur (district)